Pioneer Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 Pioneer Township du comté de Faulk dans le Dakota du Nord.
 Pioneer Township dans le comté de Cedar en Iowa.
  du comté de Graham dans le Kansas.
  du comté de Rice dans le Kansas.
 Pioneer Township du comté de Rush dans le Kansas.
  du comté de Missaukee dans le Michigan.
 Pioneer Township du comté de Barry dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships